Piaye est le nom normalisé (de genre masculin) donné par la CINFO à 5 espèces d'oiseaux de la famille des Cuculidae. Ils vivent en Amérique centrale et aux Antilles.

Autre sens (francophone, ancien)

En Guyane, chez les amérindiens Roucouyennes, le mot « piaye » (ou pïjai) pouvait autrefois - au 19ème siècle au moins - désigner des chamans, ou ou encore les sorts (secrets magiques) qu'ils étaient supposés pouvoir lancer à distance, par exemple pour empoisonner quelqu'un ou au contraire pour soigner quelqu'un. 

Le mot est parfois utilisé comme un verbe : « piayer » quelqu'un est lui lancer un sortilège. 

Un dieu ou un esprit (Yoloch par exemple) peut aussi « piayer » ; et celui qui lance un sort est un « piayeur » .

Liste des espèces 
 Piaye cabrite — Hyetornis rufigularis ou Coccyzus rufigularis
 Piaye de pluie — Hyetornis pluvialis
 Piaye écureuil — Piaya cayana
 Piaye du Mexique? — Piaya (cayana) mexicana
 Piaye thermophile? — Piaya (cayana) thermophila
 Piaye à ventre noir — Piaya melanogaster
 Petit Piaye —  Piaya minuta ou Coccycua minuta

Liens externes 
 Noms français des oiseaux du Monde (P)

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu